Мартіна Хінгіс і Гелена Сукова були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Хінгіс - з Аранчою Санчес Вікаріо, а Сукова - з Ларисою Савченко.

Хінгіс і Санчес Вікаріо виграли титул, у фіналі перемігши пару Сукова і Савченко з рахунком 4–6, 6–4, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари 
Обидві сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Кваліфікувалися 
  Енні Міллер /  Брі Ріппнер

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Zurich Open
Тур WTA 1997